Calcagno ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Calcagno (* 1943), italienischer Erzbischof 
 Elsa Calcagno (1910–1978), argentinische Pianistin und Komponistin
 Julio Calcagno (* 1937), uruguayischer Schauspieler
 Riccardo Calcagno (1872–1953), italienischer Offizier; Leiter der italienischen Delegation in der IMKK (1920–1925)
 Vanessa Calcagno (* 1985), deutsche Sängerin